Домоуснице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 9,3 км². Центр общины располагается на высоте 270 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 245 человек.

На территории общины располагается крепость Домоуснице, построенная в 1730 году.

Община Домоуснице состоит из двух деревень:
 Домоуснице
 Скишице — 30 человек

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1290 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края